CCF est un sigle qui peut signifier :
 camion citerne feux de forêts ;
Chemins de fer fédéraux suisses ;
 contrôle en cours de formation, ou également contrôle continu en cours de formation, dans le domaine de l'enseignement ;
 couplage chaleur-force ;
 clapet coupe-feu ;
 Crédit commercial de France ;
 Conseil du commerce de France (on trouve aussi CdCF pour CCF) ;
 Co-operative Commonwealth Federation (en français, Fédération du Commonwealth coopératif, plus tard le Parti social démocratique du Canada - un ancien parti politique de gauche, précurseur au NPD) ;
 Comité catholique contre la faim, créé en 1961 et qui deviendra en 1966 le Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD) ;
 Centre culturel français, dans le réseau culturel français à l'étranger ;
 , des défaillances ayant une cause commune ; dans ces situations, une cause est susceptible d'entraîner plusieurs défaillances qui ne résultent pas les unes des autres (voir Cindyniques) ; 
 Catalogue collectif de France, parfois CCFr.
Commission de contrôle financier, est un organe consultatif des collectivités territoriales  intervenant de manière obligatoire à chaque fois qu'une convention, à dimension financière est conclue entre une collectivité territoriale et une personne morale de droit privé. Elle est au mieux confondue avec la Commission consultative des services publics locaux (CDSPL), au pire ignorée
 CCF est aussi le sigle de , ou Facteur de Conversion Crédit, coefficient utilisé dans les calculs de fonds propres des entreprises financières en lien avec la réglementation Bâle 2. Ce coefficient intervient plus précisément dans le calcul de l’EAD (exposition en cas de défaut).

CCF est aussi un code qui peut signifier :
 Aéroport de Carcassonne Salvaza, France, selon la liste des codes AITA des aéroports.